Soisy-Bouy, municipi al departament de Sena i Marne (regió de l'Illa de França)
 Soisy-sur-École, municipi al departament de l'Essonne (l'Illa de França)
 Soisy-sous-Montmorency, municipi al departament de la Val-d'Oise (l'Illa de França)
 Soisy-sur-Seine, municipi al departament de l'Essonne (l'Illa de França)
 Cantó de Soisy-sous-Montmorency, antic cantó francès al districte de Sarcelles  del departament de la Val-d'Oise (l'Illa de França)